Craig House steht für:
 Craig House (Angus), Herrenhaus nahe der schottischen Kleinstadt Montrose in der Council Area Angus
 Craig House (Edinburgh), Landhaus in der schottischen Hauptstadt Edinburgh

Siehe auch:
 Craighouse